Эрне́ст Фурнье́ де Флэ (; 13 ноября 1824 года, Бордо — 13 апреля 1904 года, Севр) — французский экономист, журналист и публицист.

Труды 
 «Études économiques et financières» (1883);
 «L’indépendance de l’Egypte et le régime international du canal de Suez» (1883);
 «L’Impôt sur le pain» (1885);
 «La Reforme de l’Impôt en France» (т. I: «Les Théories fiscales et les Impôts en France et en Europe au XVII et XVIII s.», 1885);
 «Traité de critique et de statistique comparée des institutions financières, systèmes d'impôts et réformes fiscales des divers états au XIXe siècle» (1889);
 «À travers l'Allemagne» (1894); 
 «L’Impôt Dans Les Diverses Civilisations» (1897);
 «Montesquieu, économiste et financier : d'après ses œuvres inédites» (1903)

Примечания

Литература 
 

Экономисты Франции
Журналисты Франции
Публицисты Франции
Члены-корреспонденты Академии моральных и политических наук